Love on the Rocks kan syfta på

Love on the Rocks (sång av Neil Diamond) – en sång från 1980 med Neil Diamond 
Love on the Rocks (singel av Sara Bareilles) –  en singel av Sara Bareilles 
Love on the Rocks (sång av Poison) – en sång av Poison (musikgrupp) från deras album Open Up and Say... Ahh!
Love on the Rocks with No Ice – en sång av The Darkness 
Love on the Rocks (film) – en film från 2004 med Gigi Leung, Donnie Yen, Louis Koo och Alex Fong Lik-Sun 
Love on the Rocks (Julie London album) – ett album av Julie London